Tzul ist der Familienname folgender Personen:
 Atanasio Tzul (* um 1760; † um 1830), guatemaltekischer Volksheld, Führer des Aufstands von 1820, König der Quiché, siehe Departamento Totonicapán#Geschichte
 Georgios Tzules (auch: Georgios Tzul; † nach 1016), byzantinischer Strategos